Влади́мир Па́влович Шевче́нко: Шевченко, Владимир Павлович (1935—1994) — актёр, народный артист Украины.
 Шевченко, Владимир Павлович (род. 1941) — советский и украинский механик, педагог.